Zierke ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Zierke (1905–1972), deutscher SS-Unterscharführer
 Frederik Zierke († 2012), deutscher Mountainbike-Fahrer
 Heinz-Jürgen Zierke (1926–2015), deutscher Dramaturg
 Stefan Zierke (* 1970), deutscher Politiker (SPD)

Zierke ist der Name folgender Orte:
 Zierke (Neustrelitz), Ortsteil von Neustrelitz, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Ziercke
 Zierk